A candidatura do Marrocos para sediar a Copa do Mundo em 2030, é uma tentativa de sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2030 pelo Marrocos e potencialmente planejar uma proposta conjunta com a Argélia e a Tunísia. A candidatura foi anunciada e será liderada pela Real Federação Marroquina de Futebol e foi oficialmente confirmada em 15 de junho de 2018. Eles também estão planejando fazer uma proposta conjunta com dois membros da UEFA, Espanha e Portugal. E se o Marrocos puder fazer uma proposta conjunta com dois países europeus, e esta proposta for eleita, será a primeira copa a ser realizada em mais de um continente.

Em 25 de julho de 2018, o presidente da Federação Marroquina Fouzi Lekjaa, declarou que o Marrocos irá se candidatar para receber a Copa do Mundo de 2030 em seu país.

Cenário 
A proposta de 2030 é a sexta proposta marroquina para sediar a Copa do Mundo FIFA com um recorde de tentativas falhas para as edições de 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026. Se sediar esta edição, será o segundo país africano, depois da África do Sul em 2010 e o segundo árabe, depois do Catar em 2022 a sediar uma Copa do Mundo FIFA.

Dos países que o Marrocos pretende sediar em conjunto, apenas a Espanha já recebeu uma Copa do Mundo, a edição de 1982.

Possível candidatura conjunta 
Marrocos está planejando uma candidatura conjunta com a Argélia e a Tunísia.

Em 29 de setembro de 2018, o conselho executivo da União das Federações Norte Africanas de Futebol anunciou que está sendo submetida uma proposta de três países para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2030.

A Espanha já propôs também uma candidatura para sediar juntamente ao Portugal e Marrocos.

Veja também 

Candidatura Uruguai-Argentina-Chile-Paraguai para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2030
Candidatura Bulgária-Grécia-Romênia-Sérvia para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2030

Candidaturas pra Copa do Mundo FIFA de 2030
Marrocos na Copa do Mundo FIFA